Мартинюк Ростислав (* 2006) — український спортсмен бойових мистецтв; чемпіон Європи і світу.
 Мартинюк Ростислав Михайлович (* 1971) — український журналіст, телепродюсер та фіно-угрознавець.